Милко Георгиев Бобоцов (; 30 сентября 1931, село Дряново (Пловдивская область) — 3 апреля 2000, София) — болгарский шахматист, международный мастер (1960), гроссмейстер (1961). Тренер. Участник чемпионатов Болгарии, лучшие результаты: 1951 — 1-3-e, 1954 и 1955 — 3-4-е, 1958 — 1-е, 1959 и 1960 — 2-е, 1963 — 3-4-е, 1966 — 1-2-е, 1967 — 3-е, 1969 — 3-4-е, 1972 — 2-4-е места. Свыше 20 лет выступал за сборную Болгарии на олимпиадах и чемпионат Европы. Лучшие результаты в международных турнирах: Варна (1957) — 1-е; Гастингс (1959/1960) — 4-е; Зевенар (1961) — 2-3-е; Печ (1964, мемориал Асталоша) — 1-2-е; Москва (1967) — 2-5-е; Бухарест (1971) — 3-4-е; Сараево (1971) — 1-3-е; Прокупле (1972) — 1-2-е места.

После выступления на XIV-й олимпиаде Бобоцов становится первым болгарским гроссмейстером.

Был женат на болгарской шахматистке Антонии Ивановой.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Шахматисты Болгарии
Шахматные тренеры Болгарии